Неокази може да се отнася за:

 Неокази, село в община Пробищип, Северна Македония;
 Неокази, на гръцки Неохораки, село в дем Лерин, Гърция.